Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2003 — чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив у Південній Кореї та Болгарії.

Група А

Група В

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів  
 Архів 
 Статистика учасників групи А 
 Статистика учасників групи В 

2003 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою